Spodnja Rečica (gmina Laško)
 Spodnja Rečica (gmina Rečica ob Savinji)